Trebinje je lahko:

Naselje 

 Trebinje, Srbija
 Trebinje, Bosna in Hercegovina

Grad 

 Grad Trebinje, Koroška, Avstrija

Glej tudi 
 Trebinja